

Geografia 

 Red Hook, un quartiere di Brooklyn, New York, USA
 Red Hook, una cittadina nella contea di Dutchess nello Stato di New York, USA
 Red Hook, un luogo di Saint Thomas, Isole Vergini

Altro 
 Orrore a Red Hook, un racconto di Howard Phillips Lovecraft
 Red Hook (romanzo), di Reggie Nadelson
 Red Hook (film), un film di Elizabeth Lucas